Spätzünder steht für:

 Spätzünder (Pynchon), englisch Slow Learner, Sammlung früher Kurzgeschichten von Thomas Pynchon (1984)
 eine Person mit einer Form der Pubertas tarda, einer verzögerten Entwicklung der Pubertät

Werktitel:
 Der Spätzünder, englisch High Time, Filmkomödie von Blake Edwards (1960)
 Die Spätzünder, in Österreich: Live is Life – Die Spätzünder, österreichisch-deutsche Filmkomödie (2010)

Siehe auch:
 Spätentwickler (Begriffsklärung)